Eugéne-Georges Stoffel (Arbon, Suïssa o París, França, 1821 - París, ?)
 Josy Stoffel (Differdange, 1928), gimnasta luxemburguès que participà en cinc edicions consecutives dels Jocs Olímpics 
 Michel Stoffel (Bissen, 1903 - Ciutat de Luxemburg, 1963), pintor luxemburguès